Монилария (лат. Monilaria) — род суккулентных растений семейства Аизовые, родом из ЮАР (Капская провинция).

Ботаническое описание 
Свободно ветвящиеся, компактные кустарники высотой до 200 мм, с короткой и длинной парой листьев; ветви сужены в узлах на короткие, часто бусиновидные или пуговчатые сегменты, покрытые пергаментоподобными остатками старых пар листьев. Листья супротивные, блестящие, мягкие, сосочковые, 2-х видов: первая пара – мелкие или рудиментарные, образующие мясистое, почти полностью закрытое влагалище, из которого выходит вторая пара; вторая пара – состоит из 2 длинных цилиндрических листьев, несколько уплощенных сверху и сросшихся только у основания; когда длинные листья со временем сморщиваются, это основание превращается в стойкую оболочку, покрывающую бусиновидные сегменты стебля и защищающую следующую пару листьев. Цветки верхушечные, одиночные, на удлиненной цветоножке, сосочковидные, +/- 40 мм в диаметре; Чашелистиков 5, неравные, папулезные или сосочковидные. Лепестки в 3-4 ряда, белые, желтые или бледно-фиолетово-красные. Тычинки с волосками или без них. Нектарник зубчатое кольцо. Завязь мелкая; сверху плоский с 5 (-7) выступающими шовными гребнями; плаценты базальные или париетальные; рылец 5 (-7), толстые, от яйцевидных до шиловидных. Плод 5(-7)-гнездная коробочка, типа Mitrophyllum, с выступающими шовными гребнями; створки широко расставлены или загнуты; расширяющиеся кили +/- широко расходящиеся, широкие в основании, с приподнятыми внутренними гребнями и с узкими краевыми крыльями; локулы неглубокие, с кроющими мембранами или без них; закрывающих устройств 0. Семена многочисленные в каждом гнезде, острояйцевидные, гладкие. Отличительные признаки: небольшие кустики с сочными перетянутыми стеблями и упорным основанием листьев, напоминающие нитку крупных бус.

Таксономия 
, Gartenwelt 33: 69 (1929).

Этимология 
Monilaria: лат. monile = ожерелье (по Цицерону носят мальчики) и -aria = связанный с; толстые стебли коротко соединены, напоминая ожерелье из бисера.

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Schwantesia L.Bolus (1928), nom. illeg.

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Monilaria chrysoleuca (Schltr.) Schwantes
 Monilaria moniliformis (Thunb.) Schwantes
 Monilaria obconica Ihlenf. & S.Jörg.
 Monilaria pisiformis (Haw.) Schwantes
 Monilaria scutata (L.Bolus) Schwantes

Примечание

Ссылки 

Аизовые
Суккуленты